Змагання з боксу у ваговій категорії до 56 кг на Чемпіонаті світу з боксу 2017 пройшли з 25 серпня по 2 вересня.

Призери

Сіяні спортсмени 

<ol start="1">
  Муроджон Ахмадалієв (другий раунд)
  Чжан Цзявей (чвертьфінал)
  Альберто Меліан (другий раунд)
  Пітер Макгрейл (півфінал)

<ol start="5">
  Леонель де лос Сантос (чвертьфінал)
  Жан Вадамото (перший раунд)
  Хав'єр Ібаньєс (перший раунд)
  Омар Ель Хаг (чвертьфінал)

Змагання

Посилання 
Жеребкування

56 кг